Jabiru mycteria – una cicogna dell'America centrale e Meridionale
 Jabiru – una città australiana nel Territorio del Nord
 Jabiru Aircraft – un'azienda australiana costruttrice di piccoli aerei